Шне́ер — еврейское мужское имя и фамилия. Известные носители:

 Шнеер, Александр Яковлевич (1892—1994) — театровед, историк цирка.
 Шнеер, Арон Ильич (род. 1951) — историк, автор книг и публикаций о Второй мировой войне.
 Шнеер, Залман Мордухович (настоящая фамилия Окунь; 1892—1952) — советский еврейский писатель, драматург.